Björn Meyer (gitarist) een Zweedse gitarist
 Björn Meijer (voetballer), een Nederlandse voetballer